Zemiocrita spermatopis är en fjärilsart som beskrevs av Edward Meyrick 1933. Zemiocrita spermatopis ingår i släktet Zemiocrita och familjen plattmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Plattmalar
spermatopis